Plog ist der Name von:
 Jobst Plog (* 1941), Rundfunkjournalist und Intendant des NDR
 Stephen Plog (* 1949), US-amerikanischer Archäologe und Anthropologe
 Ulla Plog, deutsche Journalistin
 Wilhelm Plog (1903–1986), deutscher Publizist und Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung

Sonstiges:
 Plogøy, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Plogskaftet, Gebirgszug im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Ploog